Курбас — українське прізвище.

 Лесь Курбас (1887—1937) — український режисер, актор, теоретик театру, драматург, публіцист, перекладач.
 Курбас Роман (1883 — після 1932) — правник, громадський і політичний діяч.
 Курбас Степан Пилипович (1862—1908) — український актор різноманітного плану, режисер і співак (тенор).

Українські прізвища